Macrine est un prénom féminin antique, d'origine grecque très peu usité.

Saintes chrétiennes 
Par ordre chronologique du décès :
 Macrine l'Ancienne, sainte du . Grand-mère de Basile de Césarée, Grégoire de Nysse, et Macrine la Jeune.
 Macrine la Jeune, sainte morte vers 379, sœur de Basile de Césarée, et religieuse. Elle est fêtée le .

Prénom féminin
Saint catholique et orthodoxe du IVe siècle
Saint catholique et orthodoxe byzantin